TBS може да се отнася за:

 Търнър Броудкастинг Систъм – американска медийна компания
 Ти Би Ес (телевизия) – американски кабелен телевизионен канал
 Токио Броудкастинг Систъм – телевизионен канал в Токио, Япония
 Тбилиси (летище) – международно летище в Грузия (с ИАТА код TBS)